Al-Kahtanijja – miejscowość w Iraku
 Al-Kahtanijja – miejscowość w Syrii, w muhafazie Al-Hasaka
 Al-Kahtanijja – miejscowość w Syrii, w muhafazie Ar-Rakka